Il doppio dell'International Women's Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo , ma hanno partecipato con partner differenti, la Novotná con Mary Joe Fernández e la Sánchez Vicario con Chanda Rubin.

La Rubin e la Sánchez Vicario hanno perso nel 1º turno contro Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat.

La Fernández e la Novotná hanno perso nei quarti di finale contro Naoko Kijimuta e Miho Saeki.

Le finaliste erano Lori McNeil e Helena Suková contro Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Teste di serie
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Mary Joe Fernández /  Jana Novotná (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Helena Suková (finale)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1997